Kepung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Kepung, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Kepung, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar